Giese var ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bernd Giese
 Ernst Giese
 Fritz Giese
 Joachim Ulrich Giese
 Kathrin Giese

Tyska efternamn